John Smith může být:

 John Smith (atlet) (* 1950) – americký běžec na 400 metrů, finalista závodu na olympijských hrách v Mnichově v roce 1972
 John Smith (botanik) (1798–1888) – britský botanik (zkratka J.Sm.)
 John Smith (cestovatel) (1579–1631) – anglický voják a cestovatel
 John Smith (veslař, 1899) (1899–???) – kanadský veslař
 John Smith (veslař, 1990) (* 1990) – jihoafrický veslař
 John Smith (zápasník) (* 1965) – americký zápasník
 John Smith (politik) – v letech 1992–1994 vůdce britské Labouristické strany
 John Maynard Smith (1920–2004) – britský biolog a genetik
 John-Patrick Smith (* 1989) – australský profesionální tenista

Externí odkazy